Fengshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengshan Xian, härad, Guangxi, 
 Fenglin Shan (berg), Jiangxi, 
 Fengshan (berg), Anhui, 
 Fengshan (socken), Sichuan, 
 Fengshan Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar